Яковлевская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Житьёвского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Житьёвский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 10 км, до центра муниципального образования Житьёва — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Пешковская, Васильевская, Андреевская, Угол.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Яковлевская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района